NGC 7459-1
NGC 7459-2